Homophones : Bétou, Betou,  Bétous, Betoux.

Patronyme

Toponyme

France 
 Charente-Maritime
 La-Font-Bétou, lieu-dit de la commune de Orignolles

 Dordogne
 Bétou, lieu-dit de la commune de Marnac.
 Le château de Bétou,  à Marnac. Propriété privée, ne se visite pas. 

 Haute-Garonne
 Chemin du Mont-Bétou, commune de Vieille-Toulouse.
 Le château de Mont-Bétou à Vieille-Toulouse.

 Gers
 Bétous, commune du Gers.
 Bétous, lieu-dit de la commune de Caupenne-d'Armagnac 

 Lot
 Bétou, lieu-dit de la commune de Sauzet.

 Lot-et-Garonne
 Bétou, lieu-dit de la commune de Bajamont.
 Bétou, lieu-dit de la commune de Hautefage-la-Tour.
 Bétous, lieu-dit de la commune de Réaup-Lisse.

 Tarn
 Bétou, lieu-dit de la commune de Roumégoux.
 En Bétou, lieu-dit de la commune de Blan.

 Tarn-et-Garonne
 Bétou, lieu-dit de la commune de Saint-Amans-du-Pech.

 Haute-Vienne
 Puy Bétou, lieu-dit de la commune de Chaptelat.
 Saint-Priest-le-Betoux, ancienne commune associée à la commune de Saint-Sornin-Leulac depuis 1973

République du Congo 
 Bétou ou Betou, localité du district de Dongou, département de Likouala.

Homonymie